Полосатый шакал () — вид псовых, обитающих в Центральной и Южной Африке. Первоначально был описан в составе рода волков (Canis). По рекомендациям, данным в таксономическом обзоре 2017 года и на симпозиуме IUCN/SSC Canid Specialist Group 2019 года, полосатый и чепрачный шакалы должны быть выделены в отдельный род Lupulella. 

Полосатый шакал распространён повсеместно в Центральной и Южной Африке. Он предпочитает селиться в лесистых районах и саваннах вблизи человеческого жилья. В местах проживания полосатый шакал соседствует с другими видами шакалов — обыкновенным и чепрачным шакалами, однако встречается в Африке значительно чаще своих сородичей.

Полосатый шакал внешне напоминает чепрачного шакала, отличаясь от него более широкой и короткой мордой. Вдоль боков тела проходят светлые полосы, которые и дали название виду — их можно рассмотреть только подойдя к животному близко. Окрас верха полосатого шакала серовато-бурый, хвост темный с белым концом. С расстояния полосы по бокам неразличимы и сливаются в серое пятно на боку. Самцы заметно крупнее самок. Клыки у полосатого шакала — самые мощные из всех шакалов. Пахучие железы расположены на морде и в анальной области. У самки 4 соска.

В рацион полосатого шакала входят фрукты, мелкие млекопитающие (крысы) и насекомые. Самая крупная дичь, которую может добыть шакал — заяц. В отличие от других видов полосатые шакалы не едят так много падали, предпочитая насекомых и живую добычу. Ещё одно отличие от сородичей — это ночной образ жизни.

Сезон размножения зависит от географического распространения, беременность длится 57—70 дней, в помете 3—4 щенка, которые рождаются во время сезона дождей. В Южной Африке это время приходится на период с августа по январь, в Центральной Африке — с июня по июль.

Своё логово полосатый шакал устраивает в термитниках или старых норах трубкозубов, в случае их отсутствия самка шакала сама роет нору. Первое время после рождения детёнышей самец приносит еду для кормящей самки. Молочное вскармливание длится 8—10 недель, после чего самка покидает потомство и уходит охотится вместе с самцом, вдвоём они приносят корм детёнышам. В случае опасности самка меняет логово. Половой зрелости шакалы достигают в возрасте 6—8 месяцев, в возрасте 11 месяцев молодые покидают семью. Продолжительность жизни в природе полосатых шакалов составляет 12 лет.

Полосатые шакалы моногамны и живут парами. Их образ жизни изучен слабо, поскольку они более скрытны, нежели обыкновенные и чепрачные шакалы. Известно, что за каждой парой полосатых шакалов закреплён большой охотничий участок, а в семейной группе не бывает больше шести особей.

Подвиды 
Существует три общепризнанных подвида полосатого шакала:

Lupulella adusta adusta (=Canis adustus adustus) — Западноафриканский полосатый шакал
 Lupulella adusta kaffensis (=Canis adustus adustus) — Абиссинский полосатый шакал
 Lupulella adusta lateralis (=Canis adustus lateralis) — Восточноафриканский (центральноафриканский) шакал

Среди специалистов нет консенсуса насчёт того, на какие подвиды подразделяется полосатый шакал; некоторые из возможных «подвидов» на самом деле могли быть выделены из-за индивидуальных различий особей. Помимо указанных выше иногда выделяются также следующие подвиды:

 Lupulella adusta bweha (=Canis adustus bweha)
Lupulella adusta centralis (=Canis adustus centralis)
 Lupulella adusta grayi (=Canis adustus grayi) 
 Lupulella adusta notata (=Canis adustus notatus)

Филогения 
Филогенетическое положение таксона можно отобразить следующей кладограммой:

Примечания 

Псовые
Млекопитающие Африки
Животные, описанные в 1847 году